New World — в переводе на русский «Новый мир».

Может обозначать:
 New World — дебютный сольный студийный альбом Лаури Юлёнена, солиста финской рок-группы The Rasmus.
 New World — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра.
 New World — сеть комплексных супермаркетов в Новой Зеландии.
 The New World — историческая драма Терренса Малика 2005 года.
 New World Interactive — американская компания по разработке компьютерных игр.

См. также 
 
 New World Computing — бывшая американская компания-разработчик и издатель компьютерных игр.
 New World Development — крупный оператор недвижимости и транспортных услуг, базирующийся в Гонконге.